Cernadilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cernadilla (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cernadilla (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar